Гурович — фамилия. Известные носители:
 Гурович, Андрей Михайлович (род. 1973) — заместитель министра МЧС РФ с 2018 года.
 Гурович, Игорь Витальевич (род. 1967) — российский художник-график и дизайнер.
 Гурович, Илья Матвеевич (1915—1991) — военный строитель, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны, строитель Байконура.
 Гурович, Исаак Яковлевич (1927—2018) — советский и российский психиатр, доктор медицинских наук, профессор.
 Гурович, Лидия Марковна (в замужестве Яновская, 1926—2011) — советский и израильский литературовед, булгаковед, литератор.
 Гурович, Михаил Иванович (1862—1915) — участник революционного движения, затем секретный агент и сотрудник департамента полиции.

 Борисов, Борис Самойлович (настоящая фамилия Гурович; 1872—1939) — русский и советский актёр.

См. также 
 Гуревич

Примечания